Шуйлер Энтони «Скай» Кэррон (; 24 августа 1921, Лайон-Маунтин — 15 июня 1964, Платсберг) — американский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 
Участник Второй мировой войны. Чемпион США 1947 года по бобслею среди экипажей двоек с Фредом Форчуном. В 1948 году с Форчуном завоевал бронзовую медаль зимних Олимпийских игр.

По профессии — менеджер по продажам автомобилей, работал в компаниях Keeseville Sales & Service и Walter F. Kenney Auto Agency.

Ссылки 
 

Бобслеисты США
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1948 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1948 года